Robert Innes kan syfta på bland andra:

* Robert Innes (född 1959), anglikansk biskop
 Robert T.A. Innes (1861–1933), skotsk-sydafrikansk astronom